Кладно (чеш. Kladno) — многозначный термин.

 Кладно — наиболее крупный город Среднечешского края Чехии, центр одноименного района.
 Кладно — один из 12 районов Среднечешского края Чешской Республики. 
 «Кладно» — чешский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Кладно» — профессиональный чешский хоккейный клуб из одноимённого города.